Гран-при Малайзии — второй гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проходил с 21 по 23 марта 2008 года на трассе Сепанг и закончился победой гонщика Ferrari Кими Райкконена.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

Ситуация в чемпионате после Гран-при

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Малайзии
Март 2008 года